Иидзука:

 Иидзука — город в Японии, находящийся в префектуре Фукуока.
 Иидзука, Маюми — японская сэйю и J-Pop певица.
 Иидзука, Сёта (род. 1991) — японский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.
 Иидзука, Такаси — японский геймдизайнер, сценарист и глава компании Sonic Team.